Het wereldkampioenschap superbike van Barcelona 2022 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 24 en 25 september 2022 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Superbike
Hafizh Syahrin startte de races niet vanwege een luchtweginfectie.

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1
De race, die gepland stond over een lengte van 18 ronden, werd in de eerste ronde afgebroken vanwege een ongeluk van Péter Sebestyén. De race werd later herstart over een lengte van 12 ronden.

Race 2
Stefano Manzi en Federico Caricasulo werden allebei een positie teruggezet omdat zij in de laatste ronde de baanlimieten hadden overschreden.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
Barcelona